Rund um die Liebe – film del 1929 diretto da Oskar Kalbus
 Rund um die Liebe – film del 1993 diretto da Ueli Mamin